Сор — многозначный термин:
 Сор — пыль, мелкий бытовой мусор; в переносном смысле — то, что лишено всякой ценности, незначащая мелочь.
 Сор (шор) — тип почвы, разновидность солончака, характерная для пустынь Центральной Азии.
 Сор — мелководный залив Байкала, отделённый от него песчаной косой или островом.

 Фамилия
 Сор, Жак де — французский пират, который захватил и сжёг Гавану в 1555 году.
 Сор, Фернандо (1778—1839) — испанский гитарист-виртуоз и композитор, супруг балерины Фелицаты Гюллень-Сор.

 Топоним
 Сор — коммуна в департаменте Арьеж, регион Юг — Пиренеи, Франция.
 Сор — село в Уватском районе Тюменской области, Россия.
 Сор — река в Томской области России, приток Верхней Анмы.
  — река в Великобритании, правый приток Трента.
  — река во Франции, левый приток Агу.
 Сор — озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана.

 СОР (аббревиатура)
 Севастопольский оборонительный район — система оборонительных укреплений Севастополя, разрушенная во время Второй мировой войны.
 Свидетельство о рождении — свидетельство о государственной регистрации факта рождения ребёнка.
 «Союз Отечества и Res Publica» — эстонская политическая партия.

См. также 

 Cop (латиницей)